Bordoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bordoni (1789–1860), italienischer Mathematiker
 Faustina Bordoni (1697–1781), italienische Mezzosopranistin
 Fernando Bordoni (* 1937), Schweizer Künstler und Kunstpädagoge
 Francesco Bordoni (1595–1671)
 Franco Bordoni-Bisleri (1913–1975), italienischer Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs
 Giuliana Bordoni (1920–1999), italienische Pianistin und Musikpädagogin
 Irène Bordoni (1885–1953), französisch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Paolo Bordoni, italienischer Pianist
 Walter Bordoni (* 1962), uruguayischer Komponist, Sänger, Pianist und Gitarrist